Qızıloba – centro abitato del distretto di Tərtər, in Azerbaigian
 Qızıloba – centro abitato del distretto di Xocalı, in Azerbaigian